Delyn bezeichnet:

 Delyn (District), einen ehemaligen britischen Verwaltungsbezirk
 Delyn (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Delyn (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales